Herrljunga (gemeente), een Zweedse gemeente in Västergötland, provincie Västra Götalands län
Herrljunga (plaats), de hoofdplaats in de gelijknamige gemeente